Medaljefordelingen ved vinter-OL 2018 er en liste over de nationale olympiske komiteer, der er rangeret efter antallet af medaljer, der blev vundet ved vinter-OL 2018, og som  blev afholdt i Pyeongchang, Sydkorea, fra den 9.-25. februar 2018.

Legene vil indeholde 102 konkurrencer i 15 sportsgrene, hvilket gør legene til det første vinter-OL, som har over 100 medaljeceremonier. Fire nye discipliner i eksisterende sportsgrene blev introduceret til programmet i PyeongChang, herunder  big air snowboarding, mixed doubles curling, massestart i hurtigløb på skøjter og mixed hold i alpint skiløb.

Medaljeoversigt 
 Værtsnation (Sydkorea)

Referencer
 

 

Vinter-OL 2018
2018